Това е списък на спортните клубове във Враца.

 ФК Ботев Враца – футбол
 АК „Елит“ – лека атлетика
 АК „Враца“ – лека атлетика
 СК „Ботев 93“ – борба
 „Ботев 92“ – тенис
 „Стрешеро“ – спелеология, пещерно дело, алпинизъм
 Спелеоклуб „Веслец“ Враца – спелеология, скално катерене, туризъм
 СК „Арис“ 2000 – карате и кикбокс
 СК „Сатори“ – карате
 КК „Кайзен “ – карате
 „Враца рейсинг“ – картинг
 ШК „Враца“ – шахмат
 „Ипон“ – джудо
 „Кум рьонг“ – таекуон-до
 СКПС „Ботев 2000“ – водна топка
 КПС „Ботев“ – плуване и водна топка
 „Харизма“ – спортни танци
 „Скакля“ – воден слалом
 „Балетно студио“-АРТ
 СТМК „Враца“-автомоделизъм и авиомоделизъм
 СК „Ботев“-спортна стрелба
 ВК „Ботев“ Враца – волейбол
 СК „Пожароприложен спорт-Радан Войвода“

клубове

Организации във Враца